Haßloch (Rijnland-Palts), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Haßloch (Rüsselsheim am Main), een plaats in de gemeente Rüsselsheim am Main in de Duitse deelstaat Hessen